Быки — может означать:

В биологии 
 Быки — группа полорогих парнокопытных.
 Кустарниковые быки — вымерший род полорогих, обитавший в Северной Америке около 8000 лет назад. 
 Настоящие быки — род полорогих парнокопытных, включающий в себя дикий и одомашненный рогатый скот.

Топоним

Белоруссия 
 Быки — деревня в Городокском районе Витебской области.
Быки — до 1964 г. название деревни Знамя в Добрушском районе Гомельской области.
Быки — до 1969 г. название деревни Миловидная в Вороновском районе Гродненской области.

Польша 
 Быки — село (Лодзинское воеводство)
 Быки — деревня (Варминьско-Мазурское воеводство)

Россия 
 Быки — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Быки — село в Курчатовском районе Курской области.
 Быки — деревня в Островском районе Псковской области.
 Быки — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Быки — деревня в Максатихинском районе Тверской области.
 Быки — деревня в Удомельском районе Тверской области.
 Быки — до 1964 года название села Первомайское в Севском районе Брянской области.

Другое 
 Быки — группа палеолитических стоянок у села Быки Курчатовского района Курской области.
 Быки —  валуны, геологический памятник природы республиканского значения в Белоруссии.
 Быки — группа игроков на повышение на финансовом рынке.

См. также 
 Быки Гисандо
 Быки и коровы